Music Together è un programma di educazione alla musica e al movimento per bambini di età compresa tra i neonati fino alla seconda elementare. Presentato per la prima volta al pubblico nel 1987, il programma è ora offerto in oltre 3000 comunità negli Stati Uniti e in oltre 40 altri paesi nel mondo. Questa espansione è stata realizzata attraverso centri indipendenti autorizzati ad utilizzare il programma. Tutti gli insegnanti devono frequentare e superare una formazione per insegnanti di Music Together.

Fin dalla sua istituzione, Music Together ha sottolineato l'importanza di coinvolgere attivamente genitori e caregiver nelle classi con i propri figli. Questa teorizzazione si basa in parte sul lavoro dell'educatore della prima infanzia Lilian Katz, che ha notato che mentre i bambini possono apprendere abilità e conoscenze da qualsiasi adulto, imparano le proprie propensioni solo dai loro cari; partecipando a lezioni come modelli musicali, genitori e caregiver aiutano a impartire ai propri figli la disponibilità a diventare musicisti per tutta la vita.

Storia
Music Together è stata fondata da Kenneth K. Guilmartin, compositore e musicista certificato in Dalcroze Eurhythmics. Nel 1985 Guilmartin fondò il Center for Music and Young Children (CMYC) per la ricerca e lo sviluppo di programmi musicali per la prima infanzia per Birch Tree Group, Ltd., editori del Metodo Suzuki.

Nel 1986 Guilmartin iniziò a collaborare con Lili M. Levinowitz, Ph.D., a quel tempo uno studente di dottorato che dirigeva il Programma di sviluppo musicale per bambini alla Temple University. Levinowitz era uno studente del teorico dell'apprendimento Edwin Gordon, noto per la sua teoria dell'apprendimento musicale. Guilmartin e Levinowitz furono influenzati dal lavoro di Gordon e includevano modelli tonali e ritmi basati sul suo lavoro nel loro nuovo programma.

Music Together è stato offerto per la prima volta al pubblico nel 1987 in un sobborgo di Filadelfia. Dopo una breve residenza al Conservatorio di musica di Westminster a Princeton, New Jersey, la compagnia si trasferì in uno studio in Nassau Street a Princeton nel 1989, lo stesso anno in cui offrì la sua prima formazione per insegnanti. Nel 1997, anno del suo decimo anniversario, l'azienda si trasferì nella 66 Witherspoon St. a Princeton, con spazio per la sua scuola di laboratorio e per gli uffici. Nel 2006, l'azienda si è trasferita in un edificio di 1.400 m2 di recente ristrutturazione a Hopewell, New Jersey, appena fuori Princeton.

Filosofia
Music Together inizia con la premessa che tutti i bambini sono propensi alla musica e possono raggiungere le competenze musicali di base purché il loro ambiente musicale sia sufficientemente ricco. Tutte le attività di classe si basano su pratiche appropriate per lo sviluppo, un approccio all'apprendimento che tiene conto di come i bambini apprendono realmente nelle diverse fasi di sviluppo della loro vita. Poiché i bambini molto piccoli imparano principalmente attraverso il gioco, il programma offre un ambiente divertente e rilassato con un approccio didattico non formale.

Alcuni critici di questo e di altri programmi musicali della prima infanzia si sono chiesti se sia necessaria una lezione organizzata per insegnare ai bambini un'abilità di base come il canto. Tuttavia, i bambini non possono imparare in modo affidabile le abilità musicali dal loro ambiente circostante, come potevano fare diverse generazioni fa, a causa di una costante riduzione delle attività di produzione di musica dal vivo a loro disposizione. Uno studio condotto da Levinowitz ha dimostrato che meno del 50% degli alunni della prima elementare poteva cantare in sintonia.

L'apprendimento della musica è per molti versi analogo all'apprendimento delle lingue; così come il bambino sembra imparare la propria lingua attraverso l'interazione con un ambiente linguistico, egli impara la propria musica personale trovandosi in un ambiente musicale. Quando gli adulti modellano comportamenti attivi di canto e movimento, il bambino imita e impara. La combinazione di attività in classe e produzione musicale a casa ispirata a una registrazione e ad un libro di canzoni aiuta i bambini ad apprendere le abilità musicali in modo naturale e senza sforzo.

Repertorio
Music Together è noto per un repertorio che enfatizza l'uso di un'ampia varietà di modalità musicali. Con gran parte della musica della nostra cultura, in particolare la "musica dei bambini", che utilizza principalmente scale principali e tempo doppio, è difficile per i bambini acquisire un'esperienza musicale ampia. Il repertorio di Music Together comprende brani in tonalità come il modo frigio, il modo eolio, il modo misolidio e il modo dorico. I bambini vengono anche introdotti alle canzoni usando un metro triplo e metri "insoliti" come 5/4 o 7/8. In questo modo, il repertorio aiuta a rafforzare l'audizione dei bambini, un termine coniato dal teorico dell'apprendimento Edwin Gordon per descrivere il processo mediante il quale ascoltiamo e comprendiamo mentalmente la musica. La capacità di audire è essenziale per qualsiasi apprendimento musicale significativo.

Esistono nove raccolte di brani Music Together, denominate Bongos, Bells, Triangle, Fiddle, Drum, Tambourine, Flutes, Sticks e Maracas, che formano un ciclo triennale insegnato nei semestri autunnali, invernali e primaverili. Ci sono anche tre collezioni estive, denominate Harmonica, Banjo e Kazoo rispettivamente, che sono raccolte accuratamente progettate per non includere brani delle collezioni primaverili o autunnali. Le famiglie che partecipano al programma ricevono un CD e un codice per scaricare tutte le canzoni ogni semestre, insieme a un libro illustrato di accompagnamento, per facilitare la produzione musicale familiare a casa. Le registrazioni sono prodotte professionalmente e riccamente orchestrate e presentano una "famiglia" di cantanti, che rappresentano una madre, un padre, un figlio, una nonna e uno zio.

Note

Voci correlate
 Musica per bambini

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale

educazione musicale
Musica per bambini